Везії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 195,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Везії на сайті французького Національного інституту географії
 Везії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Везії на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Везії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Везії на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена